Карл Генрих Шульц ( «Bipontinus»; 30 июня 1805 — 17 декабря 1867) — немецкий  и , , брат другого ботаника Фридриха Вильгельма Шульца.

Его имя часто дополняли латинизированым словом Bipontinus, указывавшим на его родной город , дословный перевод названия которого — два моста.

В 1840 году Шульц вместе с другими натуралистами из Пфальца и соседних районов основал научное общество «Pollichia». Название обществу было дано в честь ботаника Иоганна Адама Поллиха (1740—1780). С 1976 года принято официальное название общества «POLLICHIA Verein für Naturforschung und Landespflege e.V.»

Труды 
 Analysis Cichoriacearum Palatinatus, 1841
 Beitrag zur Geschichte und geographischen Verbreitung der Cassiniaceen, 1866

Ссылки 
 Au Cactus Francophone: Schultz-Bipontinus, Carl Heinrich